Rusalka kan avse:

 Rusalka (mytologi) – en nymf i slavisk mytologi
 Rusalka (Dargomyzjskij) – en opera av Aleksandr Dargomyzjskij
 Rusalka (opera) – en opera av Antonín Dvořák
 Rusalka (film, 1910) – en rysk stumfilm regisserad av Vasilij Gontjarov
 Rusalka (monument) - ett minnesmärke i Tallinn